Aumann heißen folgende geographischen Objekte:
 Aumann (Wonneberg), Gemeindeteil von Wonneberg im Landkreis Traunstein, Bayern

Aumann ist der Familienname folgender Personen:
 Diedrich Christian Aumann (1751–1814), deutscher Komponist
 Franz Aumann (1728–1797), österreichischer Komponist
 Georg Aumann (1906–1980), deutscher Mathematiker
 Georg Aumann (Museumsleiter) (1927–2007/2008), deutscher Museumsleiter
 Günter Aumann (* 1952), deutscher Mathematiker
 Ignaz Aumann (1815–1896), österreichischer Komponist
 Jörg Aumann (* 1969), deutscher Politiker
 Raimond Aumann (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Robert Aumann (* 1930), Mathematiker deutscher Abstammung mit israelischer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft (2005 Wirtschaftsnobelpreis)
 Rudolf Aumann (* 1940), deutscher Chemiker
 Thomas Aumann, deutscher Kernphysiker; seit 2010 Professor am Institut für Kernphysik der Technischen Universität Darmstadt

Aumann ist der Name folgender Unternehmen:
 Aumann AG, deutscher Maschinenbauer
 Aumann Kit-Cars, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Siehe auch:
 Auman